Carlo Bozzi – calciatore italiano
 Carlo Bozzi – critico d'arte e pittore italiano
 Carlo Guitera De' Bozzi – patriota italiano
 Carlo Bozzi – musicista e insegnante